IDRO bezeichnet als Abkürzung:
 die Innere Dobrudschanische Revolutionäre Organisation, eine bulgarische politische Organisation der Zwischenkriegszeit
 die Industrial Development and Renovation Organization, eine iranische Staatsfirma mit dem Schwerpunkt Technik, insbesondere Atomtechnik

Idro bezeichnet
 Idro, eine kleine Gemeinde in den italienischen Alpen
 Lago d'Idro, deutsch Idrosee

IDRO